Les termes bataille d'Anghiari ou combat d'Anghiari peuvent faire référence à :

La bataille d'Anghiari (1425) entre les Milanais et les Florentins en 1425.
La bataille d'Anghiari (1440) entre les Milanais et les Florentins le .
Le combat d'Anghiari (1797) entre les troupes du général Autrichien Povera et celles du général Français Guieu le .